Rosária Gatti (São Paulo, ) é uma organista e pianista brasileira.

Biografia e carreira 
Rosária Gatti começou seus estudos aos sete anos de idade, estudou com o Maestro Mariani e Maestro Souza Lima, logo aperfeiçoou-se com Lina Pires de Campos, com que estudou durante doze anos. Também estudou orgão com Anita Salles e Yolanda Sereno.
Em 1981 participou pela primeira vez de um concurso (VII Concurso Nacional de Órgão), vencendo com a maior nota em todos os turnos e recebendo um órgão Spank como prêmio, além de duas bolsas de estudo doadas pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.
Em 1991 preparou e organizou o trabalho "O Eterno Radamés" que apresentou no MASP, executando músicas inéditas que só tinham sido tocadas pelo autor (Radamés Gnatalli). Desde então começou a pesquisar e a ter a maior sabedoria sobre os compositores e a história do chorinho.

Discografia
1996 - "Zanzando no Chorinho"
1997 - "Chiquinha Gonzaga: inéditas e célebres"
1999 - "Influências: Radamés Gnatalli e Ernesto Nazareth"
2003 - "Alma Brasileira"

Ligações externas 
 

Pianistas do estado de São Paulo
Organistas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Músicos de choro